Бойцов, Иван:
 Бойцов, Иван Никитович (1918—1940) — красноармеец, Герой Советского Союза (1940).
 Бойцов, Иван Павлович (1896—1988) — советский государственный и партийный деятель.